Длинный сгибатель большого пальца кисти () — мышца передней группы предплечья.

Мышца имеет вид длинной одноперистой плоской мышцы, которая располагается на латеральном крае предплечья. Начинается от верхних 2/3 передней поверхности тела лучевой кости и межкостной перегородки предплечья. Мышца переходит в длинное сухожилие, которое, направляясь книзу, ложится в канал запястья, а затем окружается влагалищем сухожилия длинного сгибателя большого пальца кисти () и, достигнув дистальной фаланги, прикрепляется у её основания.

Функция 

Сгибает дистальную фалангу большого пальца.

Примечания 

Мышцы верхней конечности